Жикель () — французская фамилия. Известные носители:

 Жикель, Марк (род. 1977) — французский теннис.
 Жикель, Жан-Шарль (род. 1967) — французский прыгун в высоту.